Громко Олександр Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Громко Тетяна Василівна — український діалектолог та мовознавець.
Прізвища